Halloween II může znamenat:

 Halloween 2 – americký hororový film z roku 1981
 Halloween II – americký hororový film z roku 2009
 Halloween II – singl americké rockové skupiny Sonic Youth

Související články 
 Halloween
 Halloween (rozcestník)